Бойморто ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арсуа. Занимает площадь 82,71 км². Население — 2271 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de Boimorto 
 Boimorto na Deputación d'A Coruña

Муниципалитеты Ла-Коруньи